Mamma mia je italské citoslovce používané v  situacích překvapení, ohromení, úžasu nebo trápení. 

Mamma Mia je používáno v několika významech spojených se švédskou skupinou ABBA:
 Mamma Mia (píseň), píseň ABBY z roku 1975
 Mamma Mia!, muzikál postavený na písních skupiny ABBA, premiéra v Londýně roku 1999
 Mamma Mia! (film), film dle muzikálové předlohy z roku 2005 

Mamma mia může také znamenat:
 Mamma Mia (A*Teens), coververze abbovské písně od A*Teens
 ¡Mamma Mia!,  album  mexické popové zpěvačky Verónicy Castrové
 Mama Mia (In-Grid), píseň od italské zpěvačky In-Grid

Italská slova a fráze